Grønland est le nom danois du Groenland

Grønland est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1957), homme politique travailliste norvégien
 (1761-1825), compositeur danois

Toponyme

, banlieue du centre d'Oslo
, station du métro d'Oslo
, village du comté d'Agder

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme